Полежа́ев — фамилия. Женская форма Полежаева.

Известные носители 
 
 Полежаев, Вадим Иванович (1936—2013) — советский физик.
 Полежаев, Василий Дементьевич (1909—1972) — начальник московского Метростроя, Герой Социалистического Труда.
 Полежаев, Вячеслав Михайлович (род. 1955) — генерал-майор.
 Полежаев, Георгий Михайлович (1900—1986) — советский актёр, режиссёр, педагог.
 Полежаев, Илья Евгеньевич (род. 1976) — российский музыкант, лидер рок-группы «Свободный полёт».
 
 Полежаев, Лев Владимирович (1910—2000) — советский и российский биолог-генетик.
 Полежаев, Леонид Константинович (род. 1940) — российский политик, губернатор Омской области в 1990—2012 гг.
 
 Полежаев, Пётр Васильевич (1827—1894) — русский писатель, автор исторических романов. 
 Полежаев, Семён Антонович (1918—1982) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Полежаев, Сергей Александрович (1924—2006) — российский актёр.



См. также 
 Полежаевка
 Полежаевский
 Полежаевская
 Полежай